le théâtre du Nord, ou zaju, une variété de théâtre-opéra chinois.
 le Théâtre du Nord, un théâtre de Lille, en France.
 le Théâtre du Nord, un théâtre de Satu Mare, Roumanie.